Фижак:

 Фижак — город во Франции.
 Фижак — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Юг-Пиренеи.